Brad Friedel (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
Charles Friedel (1832-1899) – chimico francese
Frederic Friedel (1945) – giornalista e imprenditore tedesco
Georg Friedel (1913-1987)– calciatore tedesco
Georges Friedel (1865-1933) – mineralogista francese, figlio di Charles
Hannelore Friedel (1948) – ex pesista tedesca